С чёрного хода

 «С чёрного хода (фильм, 1921)» — американская комедия 1921 года
 «С чёрного хода (фильм, 2009)» — российская мелодрама 2009 года